Saturn I steht für:

 eine US-amerikanische Trägerrakete, siehe Saturn (Rakete) #Saturn I
 Mimas (Mond), ein Mond des Planeten Saturn